San Marco har flere betydninger:

 San Marco, en romerskkatolsk domkirke beliggende i Venedig
 San Marco, en af de seks sestieri i Venedig
 San Marco Argentano, en by i Calabrien, Italien
 San Marco Evangelista, en kommune i den italienske provins Caserta i Campania
 San Marco in Lamis, en by i Apulien, Italien
 San Marco la Catola, en by i Apulien, Italien